Три Лејкс има више значења:
 Три Лејкс (Флорида)
 Три Лејкс (Вашингтон)
 Три Лејкс (Висконсин)